

Albums 
 I Know (album van Luther Vandross), 1998
 I Know (album van Tone Damli), 2009

Singles 
 'I Know' (single van Aly & AJ), 2017
 'I Know' (single van Birgit), 2000
 'I Know' (single van Dionne Farris), 1995
 'I Know' (single van Drake Bell), 2006
 'I Know' (single van Jay-Z), 2008
 'I Know' (single van Luther Vandross), 1998
 'I Know' (single van Philip Bailey), 1983
 'I Know' (single van Seo Taiji and Boys), 1992
 'I Know' (single van Shift K3Y), 2014
 'I Know' (single van Tom Odell), 2013
 'I Know' (single van Tone Damli), 2009
 'I Know' (single van Yo Gotti), 2013

Zie ook 
 'I Know (I Know)', single van John Lennon, 1973
 'I Know (You Don't Love Me No More)', single van Barbara George, 1961